

Ebraismo 
 Haggadah di Pesach – narrazione dell'uscita del popolo ebraico dall'Egitto
 Pesach – festività ebraica detta anche Pasqua ebraica

Persone 
 Moshe Pesach – rabbino greco che riuscì a salvare molti ebrei durante l'Olocausto

Altro 
 Massacro di Pesach – attacco terroristico suicida Hamas avvenuto nel 2002